

Anatomia 
Busto – parte del corpo umano.

Arte 
Busto – tipo di scultura.

Geografia 
Busto Arsizio – comune italiano in provincia di Varese.
Busto Garolfo – comune italiano nella città metropolitana di Milano.

Moda 
Busto – tipo di indumento.

Persone 
Javier Busto – compositore spagnolo
Mirko Busto – politico italiano

Altri progetti